— 30-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 20 февраля 2013 года на лейбле King Records.

Музыкальное видео 
Для заглавной песни было снято 64-минутное музыкальное видео. В роли режиссёра выступил Набухико Обаяси.

История 
Премьера песни «So Long!» состоялась в музыкальной программе «Kayo Kyoku» на канале TBS 22 января. 6-минутная версия клипа была впервые показана 24 января на концерте из серии «AKB48 Request Hour Set List Best 100 2013».

Список композиций 
Сингл был издан в 4-х версиях — TYPE-A (CD+DVD), TYPE-K (CD+DVD), TYPE-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 7.

TYPE-A

TYPE-K

TYPE-B

Театральная версия

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на сайте King Records
 TYPE-A, первопрессное лимитированное издание
 TYPE-A, обычное издание
 TYPE-K, первопрессное лимитированное издание
 TYPE-K, обычное издание
 TYPE-B, первопрессное лимитированное издание
 TYPE-B, обычное издание
 Театральное издание

Синглы AKB48
Синглы 2013 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)